Super 16 peut correspondre à :
 une compétition en sport-boule,
 un format 16 mm de pellicule cinématographique.
 Nom du Championnat de France de hockey sur glace pendant les saisons 2002-2003 et 2003-2004 avant de devenir la Ligue Magnus

Voir aussi 
 .